Angler Rind steht für:

 Angler (Rind), moderne Rinderrasse
 Angler Rind alter Zuchtrichtung